GSS peut être l'abréviation de :
 grande surface spécialisée, un gros magasin généralement situé à proximité d'hypermarchés, spécialisé dans la vente de produits particuliers ;
 GSS-API (où GSS signifie Generic Security Service), un standard IETF ;
 GNU GSS (où GSS signifie Generic Security Service), une implémentation du standard GSS-API.